ENIM steht für:
 École nationale d’ingénieurs de Metz, französische Ingenieurschule
 École nationale d'ingénieurs de Monastir, tunesische Ingenieurschule
 Établissement national des invalides de la marine, französisches soziales Sicherungssystem für die zivile Schifffahrt

ENiM steht für:
 Égypte Nilotique et Méditerranéenne, französische Publikation für Ägyptologie

Abkürzung